El vocablo sustancia (también, «substancia»), en química, puede referirse:
 a una sustancia química;
 a una sustancia inorgánica;
 a una sustancia corrosiva;
 a una sustancia peligrosa;
 a la sustancia P.

Asimismo, en biología, puede hacer referencia:
 a la sustancia blanca;
 a la sustancia fundamental;
 a la sustancia gris;
 a la sustancia gris central;
 a la sustancia negra;
 a la sustancia perforada anterior;
 a la sustancia perforada posterior;
 a la sustancia vesicante.

También, en medicina,  puede referirse:
 a una sustancia placebo.

Además, en filosofía, puede hacer referencia:
 a una sustancia (filosofía);
 a una sustancia (Aristóteles).

Enlaces externos